

Musica 
 Apocalypse – gruppo musicale brasiliano di rock progressivo
 Apocalypse – gruppo musicale francese di speed metal
 Apocalypse – album del gruppo rock progressivo Arachnes
 Apocalypse – album di Bill Callahan del 2011
 Apocalypse – album in studio del gruppo Power metal HolyHell
 Apocalypse – album della Mahavishnu Orchestra del 1974
 Apocalypse – album in studio dei Primal Fear del 2018
 Apocalypse – album in studio di Thundercat del 2013

Cinema 
 Apocalypse - L'apocalisse (o 10.5 - Apocalypse) – serie TV di John Lafia
 Apocalypse (Hell) –  film del 2011 di Tim Fehlbaum
 Apocalypse – film del 2017 di Tony Jopia, Nika Braun, Clara Loedel, Yannis Zafeiriou e Alexander Zwart
 Apocalypse – casa di produzione di film horror

Letteratura 
 Apocalypse - Il grande spettacolo segreto (noto anche solo come Apocalypse) – romanzo di Clive Barker

Arte 
 Apocalypse – mostra di arte contemporanea tenuta a Londra

Videogiochi 
 Apocalypse – videogioco per Acom Archimedes del 1990
 Apocalypse – videogioco per PlayStation del 1998
 X-COM: Apocalypse – terzo episodio della serie di videogiochi X-COM

Pagine correlate 
 The Apocalypse
 Apocalisse (disambigua)